E96 peut faire référence à :
 Route européenne 96, une route en Turquie ;
 Série E96, un ensemble de 96 valeurs équi-réparties géométriquement sur une décade en électronique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres